Шёнайхе () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Население составляет 12 196 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,64 км². Официальный код — 12 0 67 440.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга